BugBug peut faire référence à :
 un village indonésien nommé Bugbug ;
 un mensuel japonais de jeux pour adultes nommé BugBug.